Фаньсюнь () — правитель Бапнома.

Биография 
Полководец Фаньчжаня, убил Фаньчана.

Китайские источники утверждают, что он был миролюбивым, активно занимался строительством. Каждый день рано утром и в полдень он проводил общественные собрания по решению государственных вопросов.

В 240 году нашей эры он принял у себя двух представителей китайского императора. Кхмерские делегации отправлялись в Китай в период с 268 по 287 год.

Правители Фунани